|-
| 35401 - ||  || 21 decembrie 1997 || Chichibu || 
|-
| 35402 ||  || 17 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 35403 Latimer ||  || 22 decembrie 1997 ||  || , , 
|-
| 35404 - ||  || 25 decembrie 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 35405 - ||  || 21 decembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35406 - ||  || 28 decembrie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 35407 - ||  || 28 decembrie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 35408 - ||  || 31 decembrie 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 35409 - ||  || 31 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 35410 - ||  || 28 decembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35411 ||  || 29 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 35412 - ||  || 31 decembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35413 - || 1998 AS || 5 ianuarie 1998 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 35414 ||  || 3 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 35415 ||  || 3 ianuarie 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 35416 - ||  || 2 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35417 - ||  || 6 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35418 - ||  || 8 ianuarie 1998 || Caussols || 
|-
| 35419 - ||  || 8 ianuarie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 35420 - ||  || 8 ianuarie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 35421 ||  || 4 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 35422 ||  || 5 ianuarie 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 35423 - ||  || 6 ianuarie 1998 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 35424 - || 1998 BK || 18 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 35425 - || 1998 BY || 19 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 35426 - ||  || 19 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 35427 - ||  || 20 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35428 ||  || 19 ianuarie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 35429 - ||  || 18 ianuarie 1998 || Caussols || 
|-
| 35430 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 35431 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 35432 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 35433 - ||  || 22 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35434 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35435 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35436 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 35437 - ||  || 18 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35438 - ||  || 23 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35439 - ||  || 28 ianuarie 1998 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 35440 - ||  || 29 ianuarie 1998 || Prescott || 
|-
| 35441 Kyoko ||  || 31 ianuarie 1998 || Mishima || 
|-
| 35442 - ||  || 31 ianuarie 1998 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 35443 ||  || 20 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 35444 - ||  || 25 ianuarie 1998 ||  || , 
|-
| 35445 - || 1998 CY || 5 februarie 1998 || Kleť || , 
|-
| 35446 Stáňa ||  || 6 februarie 1998 || Kleť || , 
|-
| 35447 - ||  || 6 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35448 - ||  || 6 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35449 - ||  || 6 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35450 - ||  || 6 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35451 - ||  || 6 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35452 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 35453 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 35454 - ||  || 27 februarie 1998 || Caussols || 
|-
| 35455 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 35456 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 35457 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 35458 - ||  || 23 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 35459 - ||  || 27 februarie 1998 || Ondřejov || 
|-
| 35460 ||  || 26 februarie 1998 ||  || 
|-
| 35461 Mazzucato ||  || 26 februarie 1998 ||  || , 
|-
| 35462 - ||  || 27 februarie 1998 || Caussols || 
|-
| 35463 ||  || 22 februarie 1998 ||  || 
|-
| 35464 - ||  || 27 februarie 1998 ||  || , 
|-
| 35465 - ||  || 27 februarie 1998 || Cima Ekar || , M. Tombelli
|-
| 35466 - ||  || 27 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35467 - || 1998 ED || 1 martie 1998 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 35468 - ||  || 2 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 35469 - ||  || 2 martie 1998 || Prescott || 
|-
| 35470 ||  || 2 martie 1998 ||  || 
|-
| 35471 ||  || 2 martie 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 35472 ||  || 2 martie 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 35473 - ||  || 9 martie 1998 ||  || 
|-
| 35474 - ||  || 9 martie 1998 || Uccle || T. Pauwels
|-
| 35475 - ||  || 6 martie 1998 || Gekko || 
|-
| 35476 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35477 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35478 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35479 - ||  || 23 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35480 - ||  || 24 martie 1998 ||  || 
|-
| 35481 - ||  || 20 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35482 - ||  || 22 martie 1998 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 35483 ||  || 20 martie 1998 ||  || 
|-
| 35484 - ||  || 25 martie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 35485 - ||  || 24 martie 1998 ||  || 
|-
| 35486 - ||  || 27 martie 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 35487 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35488 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35489 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35490 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35491 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35492 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35493 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35494 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35495 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35496 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35497 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35498 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35499 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35500 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-